Kehrl ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Kehrl (1900–1984), deutscher Unternehmer und SS-Wirtschaftsführer in der Zeit des Nationalsozialismus
 Hans Julius Kehrl (1892–1961), Polizeipräsident von Hamburg in der Zeit des Nationalsozialismus
 Oliver Kehrl (* 1967), deutscher Unternehmer und Politiker

Siehe auch:
 Kerl
 Keerl